Acuerdo de Ginebra puede referirse a:
Convención de Ginebra, el conjunto de los cuatro convenios internacionales que regulan el derecho internacional humanitario (1864)
Conferencia de Ginebra, firmado en 1954 por Francia y Vietnam.
Acuerdo de Ginebra (1966), firmado por el Reino Unido (en representación de su entonces colonia Guayana Británica) y Venezuela.
Acuerdos de Ginebra (1988), firmado por Afganistán y la Unión Soviética con la participación de Estados Unidos y Pakistán para poner fin a la guerra ruso-afgana.
Acuerdo de Ginebra (Israel-Palestina), firmado en 2003 por Israel y la Autoridad Nacional Palestina.
Tratado de Ginebra (página de desambiguación)